Dageraad of ochtendgloren (letterlijk)

 Dageraad (album), een cd van Rowwen Hèze uit 2003
 Dageraad (band), een Limburgse band die begon als coverband van Rowwen Hèze
 Dageraad (gedicht), een gedicht van Carel Steven Adama van Scheltema uit 1912
 Dageraad (plantage), een voormalige suikerrietplantage aan de Commewijnerivier in Suriname

 De Dageraad (plantage), een voormalige katoenplantage aan de Motkreek in Suriname
 De Dageraad (molen), een windmolen in het Noord-Brabantse Zeeland
 De Dageraad (hoorspel), een hoorspel van Ellie Wiesel
 De Dageraad (schip, 1908), een schip van Texels Eigen Stoomboot Onderneming
 De Dageraad (schip, 1955), een schip van Texels Eigen Stoomboot Onderneming
 De Dageraad (televisieserie), een televisieserie van RTL 4
 De Dageraad (Narnia), een schip uit de De Kronieken van Narnia
 De Dageraad, vrijdenkersvereniging van 1856 tot 1957, thans De Vrije Gedachte
 De Dageraad (tijdschrift), een voormalig Nederlands tijdschrift van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte
 De Dageraad (woningbouwvereniging), een voormalige Amsterdamse woningbouwvereniging
 De Dageraad (Amsterdam), een woningcomplex gebouwd door de gelijknamige woningbouwvereniging
 De Dageraad (Gouda), een woningcomplex oorspronkelijk bedoeld voor bejaarden in Gouda
 De Dageraad (uitgeverij), een Belgische uitgeverij